Єлизавета Боуз-Лайон
 Музей Боуз